Flagge steht für:
 Flagge, abstrakte zweidimensionale Anordnung von Farben, Flächen und Zeichen in meist rechteckiger Form

Familienname folgender Personen:
 Ingeborg Flagge (* 1942), deutsche Architekturkritikerin und -publizistin
 Otto Flagge (* 1938), deutscher Stadtplaner

Name von Zeitschriften:
Die Flagge – Zeitschrift des Österreichischen Flottenvereins (1905–1917)
Die Flagge – Zeitschrift des Österreichischen Marineverbands (1978 ff.)

Siehe auch:

 Handelsflagge
 Kriegsflagge
 Ausflaggung (ein bislang in einem bestimmten Staat registriertes Handelsschiff im Schiffsregister eines anderen Staates registrieren)